Quatre pièces pour piano peut désigner :
 Quatre pièces pour piano op. 119 de Johannes Brahms
 Quatre études pour piano de Serge Prokofiev
 Quatre pièces pour piano, op. 3 de Serge Prokofiev
 Quatre pièces pour piano, op. 4 de Serge Prokofiev
 Quatre pièces pour piano, op. 32 de Serge Prokofiev
 Quatre pièces pour piano op. 11 de Nikolaï Rimski-Korsakov

Voir aussi 
 Quatre pièces pour clarinette et piano d'Alban Berg
 Quatre pièces pour violon et piano de Josef Suk
 Quatre pièces pour violon et piano d'Anton Webern
 Quatre pièces espagnoles pour piano de Manuel de Falla